Geduld steht für
Geduld, Tugendbegriff
Geduld (Schiffbau), Verbindungselement
Geduld (Spieltheorie), Fähigkeit oder Bereitschaft, etwas ruhig und beherrscht abzuwarten oder zu ertragen
Zeche Geduld, ehemaliges Bergwerk in Hattingen-Oberbredenscheid/Sprockhövel
Siehe auch:
Das Ende der Geduld
Duldung 
Geduldspiel
Haus zur Geduld
Mit brennender Geduld
Toleranz
Patientia (lat. Geduld)
Patience